Gondacre est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gondacre est un prénom masculin traduction française du prénom  allemand : Gundakar ou Gundekar ou Guntaker, d'origine germanique.

Gondacre peut être aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Gondacre d'Eichstätt (°1019 - † vers 1073), ou Guntaker ou Gundakar ou Gundekar, évêque d'Eichstätt en Bavière et chapelain de l'impératrice Agnès ; fêté le 2 août par l'Église catholique romaine.

Souverains et princes 
 Gondacre de Liechtenstein (°1580 - †1658), prince.
 Gondacre de Starhemberg (°1663 - †1745), comte, chevalier de l'ordre de la Toison d'or.
 Gondacre d'Althan (°1670 - †1747), comte, chevalier de l'ordre de la Toison d'or.
 Gondakar/Gondacre (°1949 - ), arrière-arrière-arrière-petit-fils du prince souverain Jean  de Liechtenstein, époux depuis 1989 de la princesse Marie d'Orléans et cousin de l'actuel prince souverain de Liechtenstein.

Références 

Homonymie de prénom